Michajlovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Michajlovo (distrikt i Bulgarien, Stara Zagora), Obsjtina Stara Zagora, 
 Michajlovo (distrikt i Bulgarien, Vratsa), Obsjtina Chajredin, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar